Isabel de Habsburgo (en húngaro: Habsburg Erzsébet; 1437 - Cracovia, 30 de agosto de 1505) fue una princesa real húngara, princesa austríaca. Se convirtió en Reina consorte de Polonia tras su matrimonio con el rey Casimiro IV Jagellón de Polonia, nació posteriormente el rey Vladislao Jagellón. Isabel era hija del rey Alberto de Hungría.

Biografía 

Isabel nació en 1437 como hija del rey Alberto de Hungría de la Casa de Habsburgo, y de su esposa la reina consorte Isabel de Luxemburgo, hija del anterior rey Segismundo de Hungría. En 1439 murió el rey Alberto de Habsburgo, y al poco tiempo su esposa dio a luz a un hijo varón al que llamó Ladislao. Sin desearlo, Isabel se enredó en medio de serios conflictos políticos desde muy temprana edad. Helena Kottanner era la nodriza de Isabel de Habsburgo, y en 1440 por órdenes de la reina Isabel de Luxemburgo, esta robó la Santa Corona Húngara del castillo de Visegrád llevándola dentro de un cojín carmesí, luego de un tortuoso viaje de regreso y graves riesgos. Tras esto el pequeño hermano menor recién nacido de Isabel fue coronado como rey Ladislao V de Hungría y la familia real huyó a Viena, pues la nobleza húngara no estaba de acuerdo con la coronación de un infante.

Los nobles húngaros llamaron entonces a ocupar el trono a un joven polaco al que coronaron como Vladislao I de Hungría. Fue entonces cuando surgió una cruenta guerra interna donde Isabel de Luxemburgo intentaba hacer valer a toda costa los derechos de su hijo Ladislao frente a Vladislao I, mientras los turcos otomanos atacaban constantemente las fronteras del reino. Para aliviar las tensiones, en 1442 Isabel de Luxemburgo comprometió a su hija Ana con el rey Vladislao I, mientras a Isabel de Habsburgo la prometió a Casimiro IV de Polonia, el hermano menor del rey húngaro. Pocos días después de formalizado el acuerdo murió Isabel de Luxemburgo en la ciudad de Győr. A causa de la prematura muerte del joven rey Vladislao I en la batalla de Varna en 1444 contra los turcos, su matrimonio con Ana de Habsburgo nunca se pudo consumar. Sin embargo, Isabel de Habsburgo sí se llegó a casar con Casimiro IV de Polonia, convirtiéndose en reina consorte polaca en 1454.

Tras la muerte del rey, este fue sucedido por Ladislao V, el hermano menor de Isabel, quien gobernó con tutores por un tiempo hasta que murió en 1457. Luego del fallecimiento del rey Ladislao el Póstumo, y de su hermana mayor la princesa Ana, Isabel intentó obtener el trono húngaro haciendo valer sus derechos reales, sin embargo la nobleza del reino no se lo permitió. En su lugar fue colocado Matías Corvino, el hijo del conde Juan Hunyadi, quien había sido regente del reino durante la minoría de edad de Ladislao. Isabel consideró al rey húngaro Matías Corvino un usurpador del trono, y se negó absolutamente a que este tomase por esposa a alguna de sus hijas, lo cual consiguió. En 1490 murió el rey Corvino y fue precisamente uno de los hijos de Isabel de Habsburgo y Casimiro IV de Polonia, quien accedió al trono siendo coronado como Vladislao II de Hungría.

Isabel murió el 30 de agosto de 1505 habiendo presenciado cómo su familia había logrado conservarse en el trono de Hungría.

Antepasados

Bibliografía 

 Szilágyi Sándor szerk.: A magyar nemzet története III. kötet, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, 1895.
 Mollay Károly (ford.): A korona elrablása, Kottanner Jánosné emlékirata 1439-1440, Magyar Helikon, Budapest, 1978

Reinas consortes de Polonia del siglo XVI
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XV

Duques de Luxemburgo

Reinas consortes de la casa de Habsburgo

Nobles de Hungría del siglo XV
Mujeres de la Edad Media en Hungría
Húngaras del siglo XV
Húngaras del siglo XVI
Nacidos en Viena
Católicos de Polonia
Sepultados en la Catedral de Wawel
Fallecidos en Cracovia
Mujeres de Bohemia del siglo XV
Austríacas del siglo XV
Luxemburguesas del siglo XV
Polacas del siglo XV